Плати́ () — город в Греции. Относится к общине Александрия в периферийной единице Иматия в периферии Центральная Македония. Расположен на высоте 10 метров над уровнем моря, к юго-западу от реки Лудиас, в 35 км к северо-востоку от города Верия, в 40 км к западу от города Салоники и в 512 км к северу от Афин. В городе расположена железнодорожная станция. В 2 км к западу расположен военный аэродром. Площадь 20,1 км². Население 2083 человек по переписи 2011 года.

История 
Город основан в 1924 году беженцами из поселения Фарасы в Каппадокии после Малоазийской катастрофы на месте одноимённого небольшого поселения у железнодорожной станции, созданного официально в 1918 году () в составе сообщества Йидас (, ныне — Александрия).

В 1932 году () было создано сообщество Плати (). В 1994 году () создана одноимённая община (). В 2010 году () община Плати была упразднена и город вошёл в общину Александрия.

К 1965 году в Плати создан крупный сахарный завод.

Население

Примечания 

Иматия
Населённые пункты Греции